Cuthwulf (Hereford), Bischof
 Cuthwulf (Rochester), Bischof